Ledro puede referirse a:
 Ledro (España), lugar español de la parroquia de Nodar, municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Ledro (Italia), localidad italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio.